Mária román királyi hercegnő, született Mária, Románia hercegnője;  románul: Principesă Maria a României.

Élete

Mária román királyi hercegnő 1964-ben született Koppenhágában. Szülei: I. Mihály román király és Anna Bourbon–parmai hercegnő.
Négy leánytestvére van:
 Margit trónörökös hercegnő (1949)
 Ilona hercegnő (1950)
 Irén hercegnő (1953)
 Zsófia hercegnő (1957)
Jelenleg New Yorkban él.

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 A királyi család hivatalos honlapja

</center>

Hohenzollern–Sigmaringen-ház
Román nők
1964-ben született személyek
Élő személyek